O Meiral puede referirse a:

O Meiral (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de El Barco de Valdeorras.
O Meiral (Quiroga), lugar de la parroquia de A Enciñeira, concello de Quiroga.